Szwajcaria:
 Bremgarten – okręg w kantonie Argowia
 Bremgarten – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten
 Bremgarten bei Bern – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland

Inne:
 Bremgarten – lotnisko (ICAO EDTG)
 Bremgarten – pałac
 Bremgarten – dawny tor wyścigowy